Thierry Le Pennec (1955 - ), poète français
 Yann Le Pennec ( - ), céiste slalomeur français
 Émilie Le Pennec ( - ), gymnaste française

Voir aussi 
 
Patronyme breton